Callihan bezeichnet:

 Mike Callihan, US-amerikanischer Politiker
 Callihan (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller